

Codici e sigle 
 AUW – sigla di All up weight, espressione indicante in aviazione il "peso totale"
 AUW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wausau (Stati Uniti d'America)
 auw – codice ISO 639-3 della lingua awyi

Geografia

Germania 
 Auw an der Kyll – comune nel circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Auw bei Prüm – comune nel circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)

Svizzera 
 Auw – comune nel distretto di Muri (Canton Argovia)